Capillaire, l'adjectif relatif au cheveu, peut aussi faire référence à :
 Tube capillaire, un fin tube de verre utilisé en laboratoire ;
 Capillaire sanguin, un vaisseau sanguin en médecine ;
 Tuyau capillaire, un fin tuyau permettant de diminuer la pression d'un fluide ;

 Diverses fougères portent ce nom :
 la capillaire de Montpellier ou Capillaire cheveux de Vénus (Adantium capillus-veneris L., Adiantacées) ;
 la capillaire des ânes (Asplenium onopteris L., Aspleniacées) ;
 la capillaire des murailles ou doradille polytric (Asplenium trichomanes, Aspleniacées).

 Voir aussi : 
 Adhésion capillaire